Методика Войта, або Терапія Войта — методика  фізичної реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями мозку (дитячим церебральним паралічем).

Історія 
У 1954 році чеський лікар Вацлав Войта, який багато років пропрацював в  Мюнхенському центрі  ДЦП, запропонував основні моделі рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та запропоновано як метод терапії — рефлексна Локомоція або, за прізвищем автора, Войта-терапія.

Принцип 
Принципом Войта-терапії є вплив не тільки на рухову сферу, а й на все тіло — на сенсорну, вегетативну і психічну системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульсу, дихання і кров'яного тиску. Основне завдання методики — формування рухових навичок, що відповідають віку дитини. Для вирішення цього завдання використовують рефлекси повзання і повороту. Їх основні феномени впливають на управління тілом в цілому, його вертикалізація і можливість руху вперед.
Практичним результатом Войта-терапії є формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії визначається за допомогою Войта-діагностики та клінічних даних.

Методика 
Войта-терапія як метод  реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізований при частому повторенні вправ протягом тривалого часу (3-4 рази на день за 20-30 хвилин протягом не менше одного року), і тому розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації . Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням вправ дому. Войта-терапевт періодично проводить корекцію комплексу вправ під час консультацій або повторних курсів реабілітації в Центрі.
Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони ураження. Вибір такої зони проводиться індивідуально і залежить від виду рухових порушень і реакцій-відгуків. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення ,під час проведення терапії ,може бути проявом страху або природного протесту, особливо у най молодших дітей. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії і має бути усунена методами психологічної корекції. Крім того, необхідна попередня психологічна підготовка батьків до проведення терапії та очікуваних результатів.
Перед початком проведення Войта-терапії най молодшим дітям проводиться Войта-діагностика, їх оглядають невролог і педіатр, а, крім того, застосовуються додаткові обстеження за показаннями.
При введенні Войта-терапії як реабілітаційної методики доцільно використовувати її самостійно. Перш за все, це пов'язано з розрахунком адекватної навантаження. Войта-терапія несумісна з електропроцедури і електростимуляція м'язів.

Ефективність 
Ефективність Войта-терапії залежить від терміну розпочатого лікування, «зрілості» функціональних систем нервової системи і ступеня та стадії розладів рухової сфери. Лікування за методом Войта дає можливість почати лікування рухових порушень з періоду новонародженості. Найбільша ефективність лікування досягається після попереднього ознайомлення батьків з методикою та їх достатньої психологічної підготовкою при власноручному тривалому безперервному виконанні методики лікування.

Див. також 
 Петьо методика
 Тест Ловетта
 Бобат методика
 Дитячий церебральний параліч
 Фізична реабілітація

Джерела 
 http://www.vojta.com/ Internationale Vojta Gesellschaft e.V.

Фізіотерапія